Les Pooideae sont une sous-famille de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae (graminées). C'est la plus importante sous-famille de graminées avec plus de  espèces regroupées en 200 genres environ.
Elle comprend notamment des céréales importantes telles que le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et de nombreuses espèces cultivées comme plantes fourragères ou pour créer des pelouses d'agrément.
On les désigne parfois aux États-Unis comme « graminées de saison fraîche (cool-season grasses), parce qu'elles sont adaptées aux régions de climat tempéré.
Toutes ces plantes ont une photosynthèse en .

Les Pooideae sont le groupe frère des Bambusoideae au sein du clade BEP, et sont elles-mêmes subdivisées en 14 tribus.

Synonymes 
Selon Soreng et al. :

Description 

Les inflorescences sont des panicules ou des épis. Les épillets ont une ou plusieurs fleurs. Les fleurs sont hermaphrodites. Les glumelles ont habituellement cinq nervures parfois plus. Les lodicules sont triangulaires. La fleur a trois étamines, rarement moins. Les styles sont libres.

Phylogénie 

Cladogramme, selon une classification phylogénétique de 2015, montrant les relations phylogénétiques entre les tribus de Pooideae, ainsi que la position des bambous comme groupe frère :

Classification 
Selon Julia Schneider et al. (2009) la classification est la suivante :

Liste des tribus, sous-tribus, genres, espèces, sous-espèces, variétés, formes et non-classés 
Selon  :

Selon  :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Programinis burmitis : une espèce fossile

Liens externes 

 
 
 
 
 

Poaceae
Sous-famille de Poaceae (nom scientifique)